Příjmení Grigorjev nosí více významných osobností:

 Jekatěrina Grigorjevová (* 1974) – ruská atletka, sprinterka
 Nikifor Grigorjev (1885–1919) – ukrajinský partyzán
 Oleg Grigorjev – více osob
 Taťjana Grigorjevová (* 1975) – australská atletka ruského původu a modelka